San Nikola II ima više značenja:
 San Nikola II (Avelino)
 San Nikola II (Kampobaso)
 San Nikola II (Kozenca)